ESN steht für:
 Empfehlungen für die Sicherheitsanalysen von Straßennetzen, Richtlinien der Bundesanstalt für Straßenwesen
 Erasmus Student Network, europaweite Studentenorganisation, die Austauschstudenten unterstützt
 European Skywarn Network, siehe Skywarn
 Evangelische Stiftung Neinstedt

esn steht für:
 Salvadorische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung